La Route nationale 194 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 194 en France
 Route nationale 194 en Italie

Voir aussi